Józef Wasilewski (1759–1831) – generał brygady Wojska Polskiego
 Józef Wasilewski – kapitan Pułku 13-go Ułanów, 30 sierpnia 1831 odznaczony Krzyżem Złotym Virtuti Militari
 Józef Wasilewski (1806–1886) – oficer artylerii powstania listopadowego
 Józef Wasilewski ps. „Dziadek” (ur. 1883) – działacz niepodległościowy, 16 marca 1937 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Józef Wasilewski (ur. 1884) – działacz niepodległościowy, 8 listopada 1937 odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami
 Józef Wasilewski ps. „Grubas” (ur. 1886) – członek Polskiej Partii Socjalistycznej, 27 czerwca 1938 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Józef Wasilewski (ur. 1891) – major piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych (dwukrotnie), kwatermistrz 36 pp
 Józef Wasilewski (1906–1961) – aktor teatralny

Przypisy